Lucio Tarquinio, meglio noto come Tarquinio il Superbo – re di Roma
Lucio Tarquinio – politico italiano
Lucio Tarquinio Collatino – console repubblicano romano
 Lucio Tarquinio Prisco, meglio noto come Tarquinio Prisco – re di Roma